lebioda – potoczna nazwa komosy białej

obiekty geograficzne i administracyjne
 Lebioda – rzeka na Białorusi
 Lebioda – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Lebioda – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w województwie nowogródzkim w Polsce

znane osoby noszące to nazwisko
 Dariusz Tomasz Lebioda – poeta i krytyk
 Łukasz Lebioda – brydżysta